NHK World-Japan  est le service international de la NHK (, ou Compagnie de diffusion du Japon), le diffuseur public japonais. NHK World se compose de trois services : NHK World Radio Japan, NHK World-Japan, et NHK World Premium. Certains programmes de NHK World-Japan sont disponibles sur Internet.

Le service est étendu à d'autres marchés d'outre-mer, similaires à BBC World, DW-TV, France 24 et Russia Today, et diffuse ses programmes à travers le monde par opérateur et câble satellite.

Radio Japon 
Radio Japon (RJ ou NHK World Radio Japan) diffuse des nouvelles, des informations et des programmes de divertissement qui ont pour sujet le Japon et l’Asie, pour une production totale de 65 heures de programmes.

Radio Japan possède deux services :
 Service général diffuse mondialement en japonais et en anglais.
 Service régional diffuse pour des cibles géographiques précises, en 17 langues : anglais, arabe, bengali, birman, chinois, français (depuis le ), hindi, indonésien, coréen, persan, portugais, russe, espagnol, swahili, thaï, ourdou et en vietnamien.
 
Ces services sont disponibles en ondes courtes et certains sont audibles par internet.

Émetteurs ondes courtes 
NHK World possède un émetteur domestique à Yamata, Ibaraki, au Japon.

La station loue ou possède plusieurs relais : 
 Royaume-Uni
 Île de l'Ascension
 Corée du Sud 
 Émirats arabes unis 
 Singapour
 Canada:  Radio Canada International
 Bonaire : Radio Netherlands
 France : (TDF), Issoudun et Montsinéry-Tonnegrande (Guyane Française)
 Allemagne
 Tadjikistan
 Russie
 Palaos
 Chili
 Lituanie
 Madagascar
 Ouzbékistan
 Arménie

NHK World-Japan 
NHK World-Japan distribue des informations à travers le monde par satellite 24 heures sur 24. Cette chaîne est disponible en anglais sur le canal 361 de l'offre télévision de base de la Freebox, de l'opérateur internet Free mais aussi sur le canal  244 de la TV d'Orange, 264 sur l'offre Bouygues et sur le canal 548 de l'offre  SFR/ Numéricable .
Elle est également disponible en Suisse (Genève, Valais) sur le canal 75 de l'offre télévision numérique naxoo, ainsi qu'à Monaco dans l'offre "Starter" de MonacoTelecom.

NHK World Premium 
 NHK World Premium distribue les programmes de la NHK: informations, sport, fictions. La diffusion de fait par satellite ou par des stations câblées autour du monde. Les programmes peuvent être vus par contrat avec un fournisseur local.  
 Les téléspectateurs d’Amérique du Nord peuvent regarder TV Japan qui ne nécessite qu’une petite antenne pour être captée. En Europe, les programmes de la NHK servent à alimenter les chaînes à péage JSTV et JSTV 2.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 NHK

Liens externes 
 Service francophone de NHK World

 Radio Japan 

NHK
Chaîne de télévision au Japon
Station de radio à diffusion internationale
Chaîne de télévision internationale
Radio au Japon